Giuseppe Antignati – attore italiano (1966-   )
 Giuseppe Antignati – scultore italiano (1704-1778)